Леонид Александрович Чернышёв (1875—1932) — российский, советский , художник.

Биография 
Леонид Александрович родился 15 (28) мая 1875 года в селе Сухобузимском Енисейской губернии: отец — крестьянин, мать — дочь священника.

В 1880 году семья Чернышёвых перебралась в г. Красноярск. Во время учёбы в гимназии Чернышёв сближается с художником Дмитрием Иннокентьевичем Каратановым и под влиянием художника М. А. Рудченко, квартировавшего в доме Каратановых, увлекается рисованием и живописью. Эти увлечения поощряются В. И. Суриковым, который знал Леонида с детских лет, дружил с его отцом, а затем и с самим Леонидом Александровичем.

По совету Сурикова Чернышёв осенью 1892 года едет в Москву и поступает на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ). Одновременно с ним в МУЖВЗе учились С. Е. Чернышев — будущий главный архитектор Москвы и К. С. Петров-Водкин. Диплом об окончании обучения в МУЖВЗ Чернышёв получает в 1901 году. В 1903 году Леонид Александрович решил продолжить своё архитектурное образование и записался вольнослушателем, а вскоре учащимся Высшего художественного училища при императорской Академии Художеств в Петербурге по классу профессора А. Н. Померанцева. В порядке практики Л. А. Чернышёв в 1904 году участвовал в строительстве и отделке гостиницы «Метрополь» в Москве. В 1905 году совершает поездку по югу России для художественных работ с натуры.

В 1906 году возвращается в Красноярск, не закончив обучения.

В 1909 — 1910 годах строит в Красноярске Дом купеческого общества, проектирует, магазины, дачи, корпуса курорта «Озеро Шира».

27 января 1910 года в Красноярске открылась первая в Сибири рисовальная школа с четырехлетним сроком обучения. 10 марта 1910 года енисейский губернатор Я. Д. Бологовский назначил Чернышёва заведующим-преподавателем Красноярской городской рисовальной школы. Преподавателем в ней был назначен Каратанов Д. И..

В 1910 — 1913 годах Чернышёв был членом городской думы, затем четыре года — гласным думы, членом дирекции народного театра, членом училищной комиссии.

В 1910 — 1911 годах Леонид Александрович проектирует и строит павильоны для Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной и промышленной выставке в Омске. По проектам Чернышёва были построены павильоны: «Научный», «Лесной», «Машинный», «Молочный», «Переселенческий» и главные ворота выставочного городка. Один из павильонов был выполнен в «египетском духе» — этот проект можно назвать предшественником здания Красноярского краеведческого музея. За эту работу Чернышёв получил гонорар 11 тысяч рублей, что дало ему возможность построить собственный каменный дом в Красноярске.

В 1912 году городская Дума Красноярска создала комитет по постройке здания краеведческого музея. Для строительства был выбран проект Чернышёва. Леонид Александрович согласился безвозмездно проектировать здание и контролировать ход работ.

В 1920 году Леонид Александрович был переведён в отдел государственных сооружений губсовнархоза. Преподавал на строительном отделении политехникума рисунок и строительное черчение.

Леонид Александрович скончался в 1932 году в Красноярске. Похоронен на Троицком кладбище.

Основные работы 
в Красноярске — собственный дом-усадьба в 1906—1912 (ул. Марковского, 21), дом Токарева (пр. Мира, 76), особняк нотариуса Ицына (ул. Кирова, 25), купеческое собрание (пр. Мира, 71), доходный дом духовного училища (пр. Мира, 98) в 1914, краеведческий музей (1912); проект церкви Успенского монастыря под Красноярском (1914, освящена 7 декабря 2015 года).

Проектировал Александровский бульвар на набережной Енисея. Строительство бульвара продолжалось с 1911 года по 20 мая 1914 года.

Цитаты 
«Чернышев много интересных домов понастроил в Красноярске, так что вид у него стал другой теперь».

В. И. Суриков

«Странно высится в этом городе новое здание музея, весьма элегантно построенное в египетском стиле и украшенное египетским фигурным орнаментом. Некоторые жители Красноярска диву даются и руками разводят, почему на берегах Енисея построено здание, перенесенное с берегов Нила, и почему краевые коллекции обширного Красноярского округа должны помещаться в египетских стенах. Однако большой беды в этом нет. Правда, кажется, что этот музей-храм немного зябнет у сварливых льдов седого Енисея, но в общем он все-таки красив…»

А. В. Луначарский

См. также 
 Архитектура Красноярска

Примечания

Литература 
Ю. И. Гринберг «Л. А. Чернышев — архитектор и строитель здания Красноярского музея». Век подвижничества. // Красноярское книжное издательство, 1989. ISBN 5-7479-0249-0

Ссылки 
 Чернышев Леонид Александрович — архитектор-художник
 Автобиография Чернышева Леонида Александровича

Родившиеся в Сухобузимском районе
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Похороненные на Троицком кладбище Красноярска